C18 peut désigner :

Sciences et techniques

Astronomie 
 NGC 185, une galaxie dans la constellation de Cassiopée, notée C18 au catalogue de Caldwell.

Chimie 
 une chaîne de 18 atomes de carbone, présente :
 dans des acides gras comme l’acide stéarique, l’acide oléique, l’acide linoléique ou l’,
 sous la forme d'une molécule cyclique , synthétisée en 2019 ;
 en chromatographie en phase inverse ou en extraction en phase solide, une colonne peu polaire dont la phase stationnaire est un gel de silice sur lequel on a greffé des groupes octadécyle.

Médecine 
 Cancer du côlon, d’après la Classification internationale des maladies.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Centre international d’étude du  siècle.

Culture et société

Fiction 
 C-18, un personnage du manga Dragon Ball.

Politique 
 C18, abréviation de Combat 18, un groupe armé néonazi.

Signalisation 
 Panneau d'indication de priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse en France.

Sport automobile 
 Sauber C18, une Formule 1.

Notes et références

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres